Příjmení Lipold nosí více osob:

 Jan Lipold (* 1966) – český novinář
 Janez Lipold (1811–1878) – rakouský politik slovinské národnosti
 Lubomír Lipold (* 1951) – československý basketbalista